Горан Іванішевич був чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки того року не брав участі.У фіналі Євген Кафельников переміг Петра Корду з рахунком 7–6(7–2), 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

1997
Кубок Кремля